Miejscowości w USA:
 Benedict – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Wilson
 Benedict – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Charles
 Benedict – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie York
 Benedict – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McLean
Gminy w USA:
 Benedict (ang. Benedict Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Faulkner
 Benedict (ang. Benedict Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Sanborn

it:Benedetto#Persone
no:Benedikt#Se også
sk:Benedikt#Nositelia mena